Андрющенко Володимир Кузьмович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу
 Андрющенко Володимир Миколайович — український військовик, учасник російсько-української війни